Wu Di (tennista) (1991–) – tennista cinese
 Wu Di (cestista) (1993–) – cestista cinese
 Wu Di (imperatore Han) (141 a.C.-87 a.C.) – imperatore della dinastia Han
 Wu Di (imperatore Liu Song) (420-422 d.C.) – imperatore della dinastia Liu Song
 Wu Di (imperatore Chen) (557-559 d.C.) – imperatore della dinastia Chen
 Wu Di (imperatore Zhou settentrionale) (543-578 d.C.) – imperatore della dinastia Zhou settentrionale
 Wu Di (imperatore Jìn) – imperatore della dinastia Jìn
 Wu Di (softball) (1982–) – giocatrice di softball cinese